Nylund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1948 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Nylund
 Anita Nylund (född 1931), keramiker och formgivare
 Ann-Sofie Nylund, sångerska
 Bengt Nylund (1885–1930), författare
 Camilla Nylund (född 1968), finländsk sångerska, sopran
 Carita Nylund (född 1972), åländsk politiker
 David Nylund (1876–1960), lärare och musiker
 Eric Nylund (född 1964), amerikansk författare
 Felix Nylund (1878–1940), finländsk skulptör
 Gunnar Nylund (1904–1997), keramisk formgivare och konstnär
 Ingela Nylund Watz (född 1962), politiker, socialdemokrat
 Karl-Erik Nylund (född 1942), präst i Svenska kyrkan och författare
 Mats Nylund (född 1964), finlandssvensk jordbrukare och politiker
 Mattias Nylund (född 1980), fotbollsspelare
 Mauritz Nylund (1925–2012), finlandssvensk poet och översättare
 Peter Nylund (född 1981), boxare
 Sixten Nylund (1914–1981), psykiater
 Sven Nylund (1872–1947), pedagog och ämbetsman
 Tom Nylund (född 1982), finlandssvensk programledare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland